Натуральне число 1968
 1968 рік до нашої ери
 1968 рік нашої ери